Hilzheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hilzheimer (1901–1986), deutscher Chemiker und Politiker
 Max Hilzheimer (1877–1946), deutscher Zoologe auf dem Gebiet der Säugetierkunde (Mammalogie)